Кюстендил — город в Болгарии;
 Кюстендил — община в Болгарии.